Појам Стефан V може да се односи на:

 Папа Стефан IV
 Папа Стефан V
 Стефан V Угарски
 Урош Нејаки
 Стефан V Батори
 Стефан V Молдавски